Sonata per pianoforte n. 10 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 10 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 10 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin